

Geografia 
 Schenkendorf – frazione della città tedesca di Mittenwalde (Brandeburgo)
 Schenkendorf – frazione del comune tedesco di Steinreich (Brandeburgo)

Altro 
 Max von Schenkendorf (1783-1817) – poeta tedesco